Fellegi István (1907–1984) színész
 Fellegi István (1937–2018) labdarúgó